Spalding Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten-:

 Spalding Township (Michigan)
 Spalding Township (Minnesota)

Siehe auch:
 Spaulding Township